Mikołaj Szyszkowski (zm. 1643) – biskup warmiński, sekretarz wielki koronny
 Mikołaj Szyszkowski (zm. 1650/1651) – podkomorzy wieluński, sędzia ziemski wieluński, sekretarz królewski